Catedral de la Santísima Trinidad o también Catedral de la Santa Trinidad puede referirse aː

 Catedral de la Santísima Trinidad (Bermudas);
 Catedral de la Santísima Trinidad de Daet;
 Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín;
 Catedral de la Santísima Trinidad (Gibraltar);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Jerusalén);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Kingston);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Puerto España);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Puerto Príncipe);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Quebec);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Salt Lake City);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Atenas);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Karachi);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Križevci);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Riga);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Sonsonate);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Waterford);
 Catedral de la Santísima Trinidad (Žilina);

 Catedral de la Santa Trinidad (Gherla);
 Catedral de la Santa Trinidad (Laval);
 Catedral de la Santa Trinidad (New Ulm).